Monschau peut désigner:
 Christian Monschau, joueur puis entraineur français de basket-ball
 Jean-Luc Monschau,  entraineur français de basket-ball
 Montjoie (Monschau), ville allemande

Homonymie de patronyme